Liška est un patronyme porté notamment par :

 Alois Liška (1895-1977), officier tchèque ;
 Juraj Liška (1964-), homme politique slovaque ;
 Ondřej Liška (1977-), homme politique tchèque ;
 Zdeněk Liška (1922-1983), compositeur tchécoslovaque de musique de films.